Енин — русская фамилия. Известные носители:

 Енин, Артём Валерьевич (род. 1976) — российский футболист.
 Енин, Евгений Юрьевич (род. 1969) — российский журналист, теле- и радиоведущий, публицист, блогер.
 
 Енин, Пётр Семёнович (1926—2003) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Енино
 Енины (дворянский род)